Ernst Gerland ist der Name folgender Personen:

* Ernst Gerland (Physiker) (1838–1910), deutscher Physiker und Physikhistoriker
 Ernst Gerland (Byzantinist) (1870–1934), deutscher Byzantinist und Historiker